Pycnodonte fischeri är en musselart som beskrevs av Dall 1914. Pycnodonte fischeri ingår i släktet Pycnodonte och familjen Gryphaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
fischeri